Lidén ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Lidén (* 1949), schwedischer Diplomat und Botschafter
 Anki Lidén (* 1947), schwedische Schauspielerin
 Klara Lidén (* 1979), schwedische Installations-, Performance- und Videokünstlerin
 Magnus Lidén (* 1951), schwedischer Botaniker
 Per Lidén (* 1969), schwedischer Musiker
 Stine Lidén (* 1988), norwegische Handballspielerin
 Valter Lidén (1887–1969), schwedischer Fußballspieler